Meister (von  'Lehrer‘, 'Gelehrter‘, wissenschaftlich bzw. handwerklich 'Gebildeter‘) bezeichnet:
 einen höheren Berufsabschluss, siehe Meister
 allgemein einen bedeutenden Künstler
 in der ehemaligen DDR einen Dienstgrad in der NVA, siehe Meister (Dienstgrad)
 in der ehemaligen DDR einen Dienstgrad in der Volkspolizei, siehe Meister der VP
in der ehemaligen DDR Teil eines Ehrentitels, siehe Verdienter Meister, Meisterbauer und Meisterhauer
 einen Grad in der Freimaurerei, siehe Grad (Freimaurerei)
 einen Lehrer in Philosophie, Religion oder Esoterik, siehe Guru und Meister der Weisheit
 den Sieger eines sportlichen Wettbewerbs, siehe Meisterschaft (Sport)
 den Bestandteil eines Behelfsnamens, siehe Notname
 eine Pflanzengattung der Familie der Rötegewächse, siehe Meier (Gattung)
 den Spielleiter in Rollenspielen
 Fahrzeugbau Ing. Hans Meister, ehemaliger österreichischer Fahrzeughersteller
 Dienstposten eines Unteroffiziers mit Portepee (Hauptbootsmann) mit eigenem Verantwortungsbereich auf Kriegsschiffen der Deutschen Marine (Proviant, Antrieb, Navigation, Sanität, Artillerie)
 ehem. Buchdruckerei und Verlagsanstalt E. A. H. Meister, Hannover
Meister Verbrauchermarkt

Zu dem Familiennamen siehe unter Meister (Familienname).

Meister bezeichnet folgende literarische Figuren:
 Der Meister, Titel diverser literarischer Werke (Begriffsklärungsseite)
 Wilhelm Meister, Titelfigur in drei Romanen Goethes

Siehe auch:

 Alte Meister
Baumeister
 Bester Meister
 Bürgermeister
 Hausmeister
 Magister
 Maister
 Maitre
 Maistre
 Meister Medienproduktion Bild und Ton
 Meystre
 Mount Meister
 Obermeister
 Verdienter Meister
 Wachtmeister
 Waldmeister